Brjullow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pawlowitsch Brjullow (1798–1877), russischer Aquarellist, Architekt und Hochschullehrer
 Karl Pawlowitsch Brjullow (1799–1852), russischer Maler und Architekt
 Pawel Alexandrowitsch Brjullow (1840–1914), russischer Maler und Architekt

Siehe auch:
 Brüllow

ru:Брюллов